Toro Rosso STR8 - спортивний автомобіль з відкритими колесами команди Формули-1 Toro Rosso на чемпіонат 2013 року.

Презентація

Презентація автомобіля відбулася 4 лютого 2013 на автодромі в Хересі, Іспанія.

Результати виступів 

Жирний шрифт — поул
Курсив — найшвидше коло 
 Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90% дистанції.

Посилання

Сайт Scuderia Toro Rosso 

Боліди Формули-1 сезону 2013
Боліди Toro Rosso Формули-1